

Орешак () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аксаково.
 Орешак () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Троян.